Lokalisering har flere betydninger:

Lokalisering er et andet ord for stedbestemmelse. Se Lokalisering (sted).
Lokalisering er arbejdet med og forberedelsen af brug af flere brugervendte sprog i computerprogrammer.

Formatering af flertydig mangler